Поликарп:

 Поликарп — мужское имя.
 Поликарп — деревня в Нижегородской области.